Maupas puede referirse a: 

 Maupas, comuna francesa situada en Aube.
 Maupas, comuna francesa situada en Gers.